Carlos Romero (1927–2007) amerikai színész
 Carlos Romero (1927–1999) világbajnok uruguayi labdarúgó
 Carlos Romero (1946) mexikói forgatókönyvíró
hasonló néven
 Carlos Humberto Romero (1924–2017) salvadori politikus